Kiki – kroniki japońskie
 Kiki – francuska aktorka, modelka i muza malarzy
 Kiki – węgierski wokalista

Miejscowości w Polsce: 

 Kiki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady 
 Kiki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice